surowina – próchnica nadkładowa
 Surowina – przysiółek wsi Brynica w województwie opolskim, w powiecie opolskim, w gminie Łubniany